
Molekulska formula -{C5H12O7P2}- se može odnositi na:

 Dimetilalil pirofosfat
 Izopentenil pirofosfat